Morava – czeska i słowacka nazwa rzeki Morawa (lewy dopływ Dunaju)
 Morava – wieś w Słowenii, w gminie Kočevje

 Malá Morava
 Let L-200 Morava – czechosłowacki dwusilnikowy samolot dyspozycyjny